Justin MacCarthy-Muskerry, duc de Mountcashel (1638-1694), général irlandais qui fut lieutenant général de l’armée catholique de Jacques II d'Angleterre.
 Justin MacCarthy-Reagh (1744-1811), prince de Carbery, comte MacCarthy en France, bibliophile français d'origine irlandaise.
 Justin McCarthy (1899-1976), hockeyeur sur glace américain.
 Justin McCarthy (né en 1945), historien, démographe et professeur d'histoire à l'université de Louisville au Kentucky.